Regno Unito
 The Roxy – locale di Londra
Stati Uniti d'America
 The Roxy – locale di New York
 The Roxy – soprannome con cui è conosciuto il Roxy Theatre, locale di West Hollywood

Pagine correlate 
 Roxy